

El índice KEI 
El concepto de KEI, índice de eficacia de una palabra clave, pertenece a Sumantra Roy, uno de los máximos exponentes del SEO y del posicionamiento en los buscadores que además fue presidente del "1st Search Engine Ranking.net".

El índice KEI "permite calcular la efectividad de una palabra clave a partir de la relación que existe entre el nivel de competencia de esa palabra clave y el número de búsquedas realizadas por los usuarios"

Un buen KEI satisface tres axiomas principales:
 El KEI de una palabra clave aumenta con el crecimiento de las búsquedas por parte de los usuarios;
 El KEI disminuye cuando aumenta la competencia;
 Si una palabra clave es muy buscada en Internet y la competencia es muy fuerte, pero la relación entre peticiones de búsqueda y competencia es constante, el KEI crece.

La variable de KEI es solo provisional, pero permite conocer el éxito de una palabra clave en los motores de búsquedas.

Calcular el índice KEI 
Para calcular el KEI es necesario elevar al cuadrado el número de resultados que ofrece una palabra clave y luego dividirlo entre el volumen de búsqueda. Y luego aplicar un modificador de ajuste para que el valor se sitúe entre 100 y 0,01.

Interpretar el índice KEI 
Para interpretar el índice KEI debemos tener en cuenta lo siguiente:

 KEI ≤ 0,01: La competencia de la palabra clave es demasiado alta en relación con el volumen de búsquedas. Aun invirtiendo recursos para posicionar correctamente la palabra clave, su visibilidad será muy baja.
 0,01 < KEI ≤ 1: La palabra clave presenta una alta competencia. Necesitaremos invertir muchos recursos para posicionarnos, pero su visibilidad puede compensar la inversión en función de nuestro nicho. Es habitual tener que posicionarse en este sector cuando la variedad de palabras clave de nuestro nicho es muy limitada.
 1 < KEI ≤ 100: La palabra clave tiene una baja competencia y una alta visibilidad es idóneo intentar posicionarnos por estas palabras clave.
 KEI > 100: La palabra clave presenta una muy baja competencia en relación con la alta visibilidad. Es un caramelo para nuestro posicionamiento. Sin embargo, antes deberíamos ver a qué se debe este valor. Puede ser porque sea una palabra clave vacía muy utilizada, en cuyo caso tendríamos un buen posicionamiento pero una tasa de conversión nula. O una palabra clave por la que no nos interese posicionarnos por aspectos de "branding".

Referencias

Enlaces externos 
 AlterSEM Blog Posicionamiento en buscadores
 Arquitecto SEO, ¿Qué es el índice KEI?
Qué es una keyword y herramientas SEO para buscar palabras clave

World Wide Web
Terminología de Internet